Anthopotamus är ett släkte av dagsländor. Anthopotamus ingår i familjen Potamanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Anthopotamus